Раренко Іларій Михайлович (1933—2015) — український учений-фізик. Доктор фізико-математичних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Раренко Олександр Веніамінович — полковник Національної поліції України, лицар ордена Данила Галицького

Примітки 

Прізвища на -ко